Иван Иванович Лукашев (24.10.1901-22.05.1970) — советский учёный в области эпизоотологии с.-х. животных, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Биография 
Родился в с. Опошня Полтавской губернии. Окончил Харьковский ветеринарный институт (1926) и его аспирантуру (1929). Преподавал и вёл научную работу там же: ассистент (1929—1930), доцент (1930—1931), профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии (1931—1941).

Заведующий кафедрами:
 1941—1942 паразитологии Саратовского зооветеринарного института
 1942—1944 терапии и клинической диагностики Киргизского СХИ
 1944—1970 эпизоотологии Харьковского ветеринарного (с 1960 зооветеринарного) института.

Доктор ветеринарных наук (1940), профессор (1940), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Основные научные исследования — по проблемам эпизоотологии, клиники, диагностики и профилактики различных инфекционных болезней с.-х. животных.

Заслуженный деятель науки УССР (1948). Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1952, 1958), двумя орденами «Знак Почёта» (1944, 1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Опубликовал свыше 100 научных работ, в том числе около 10 книг и брошюр.
Сочинения:
 Туберкульоз сільськогосподарських тварин. — Киïв: Держсільгоспвидав УРСР, 1952. — 97 с.
 Стригучий лишай сільськогосподарських тварин. — Киïв: Держсільгоспвидав УРСР, 1953. — 28 с.
 Inфекційнi хвороби. — Киïв: Держсільгоспвидав УРСР, 1960. — 178 с. — (Б-ка вет. фельдшера).
 Загальна i спеціальна епізоотологія: підручник для студентів вет. iн-тів i фак. — Киïв: Урожай, 1969. — 495 с.

Источники 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ